Nádasd nemzetség

Földrajz
Nádasd, Vas megye
Liptónádasd (szk. Trstené), Szlovákia, Zsolnai kerület
Abaújnádasd (szk. Trstené pri Hornáde), Szlovákia, Kassai kerület, Kassa-vidéki járás
Alsónádasd (rom. Nădăștia de Jos), Románia, Hunyad megye
Borsodnádasd, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csallóköznádasd (szk. Trstená na Ostrove), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Dunaszerdahelyi járás
Felsőnádasd (rom. Nădăștia de Sus), Románia, Hunyad megye
Fraknónádasd (ném. Rohrbach bei Mattersburg), Ausztria, Burgenland tartomány
Hadadnádasd (rom. Nadișu Hododului), Hadad része, Románia, Szatmár megye
Mecseknádasd, Baranya megye
Szilágynádasd (rom. Nadiș), Románia, Szilágy megye

Lásd még: Füzérnádaska, Görgénynádas, Hontnádas, Mélynádas, Nádasdia, Néranádas, Szásznádas,
Nádas (egyértelműsítő lap), Nádasdy család